Закапалко има више значења:

 Закапалко (Буенависта де Куељар), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Закапалко (Тепалсинго), насеље у савезној држави Морелос у Мексику